kutas – element ozdobny.
 Kutas – wieś na Węgrzech.
 László Kutas (ur. 1936) – węgierski rzeźbiarz.
 Pawło Kutas (ur. 1982) – ukraiński piłkarz (pochodzenia węgierskiego).

Zobacz też 
 Prącie człowieka – wulgarnie kutas.
 Kutaisi
 Kutasó
 Kuta